

Саутвест-Гарбор — місто, штат Мен
 Саутвест-Гарбор — переписна місцевість, штат Мен